Ez a Grizzy és a lemmingek sorozatának epizódlistája.

Epizódok

1. Évad (2016–2017)

2. Évad (2018–2019)

3. Évad (2019–)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái